Сергей Че́пик: Чепик, Сергей Геннадьевич (род. 1954) — российский тренер, главный тренер сборной России по плаванию (с 2018).
 Чепик, Сергей Михайлович (1953—2011) — российский и французский художник.